Сергей Алексеевич Гонтарь (Род. 5 января 1930 года, станция Роя в Марьинском районе Донецкой области) — донецкий . Автор памятников Донецка, Макеевки, Краматорска других городов Донбасса.

Биография 
Детство прошло в Рое, затем семья переехала в Ильинку.

По совету старшего брата Николая окончил Одесское художественное училище.

В 1958 году закончил Киевский государственный художественный институт и переехал в Донецк. С 1964 года член национального союза художников Украины.

В Донецке установлено несколько памятников и мемориальных досок работы Сергея Алексеевича Гонтаря:
 Памятник Зое Космодемьянской. Установлен в 1953 году.
 Памятник Григорию Ивановичу Петровскому.

16 июля 1972 года в Макеевке установлен памятник Владимиру Грибиниченко на площади его имени.

11 апреля 2002 года в Краматорске перед городским дворецом культуры имени Ленина был установлен памятник Леониду Федоровичу Быкову работы С. А. Гонтаря.

Также Гонтарь является автором скульптурного портрета Ивана Стрельченко (1979), памятника Алексею Стаханову (1979), памятника Петру Лихолетову (1997), памятника воинам-афганцам (1998).

Работы

Примечания

Ссылки 
 
 

Скульпторы Донецка
Родившиеся в Марьинском районе
Члены Донецкой областной организации союза художников Украины
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
Выпускники Одесского художественного училища
Скульпторы-монументалисты Украины